Epiplatea är ett släkte av tvåvingar. Epiplatea ingår i familjen Richardiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Epiplatea